Bogerud (Oslo), een buurt in Oslo
Bogerud (metrostation), een station van de metro van Oslo